Округ Адамс је појам који може да се односи на:

 Округ Адамс (Ајдахо) — округ у америчкој савезној држави Ајдахо;
 Округ Адамс (Ајова) — округ у америчкој савезној држави Ајова;
 Округ Адамс (Висконсин) — округ у америчкој савезној држави Висконсин;
 Округ Адамс (Илиноис) — округ у америчкој савезној држави Илиноис;
 Округ Адамс (Индијана) — округ у америчкој савезној држави Индијана;
 Округ Адамс (Колорадо) — округ у америчкој савезној држави Колорадо;
 Округ Адамс (Мисисипи) — округ у америчкој савезној држави Мисисипи;
 Округ Адамс (Небраска) — округ у америчкој савезној држави Небраска;
 Округ Адамс (Охајо) — округ у америчкој савезној држави Охајо;
 Округ Адамс (Пенсилванија) — округ у америчкој савезној држави Пенсилванија;
 Округ Адамс (Северна Дакота) — округ у америчкој савезној држави Северна Дакота.